Осада Путивля:
 Осада Путивля (1607) — взятие города войском Лжедмитрия II
 Осада Путивля (1617) — неудавшаяся попытка взять город польским военачальником Юрием Вишневецким
 Осада Путивля (1618) — взятие города запорожскими казаками гетмана Сагайдачного
 Осада Путивля (1633) — неудачная попытка взятия города польско-казацким войском во время Смоленской войны

Путивль